Nianticok, amerikai indián törzs
Niantic, Inc., amerikai szoftverfejlesztői vállalat
Niantic, település Illinois államban
Niantic, település Connecticut államban
Niantic, folyó Connecticut államban
Niantic, bálnavadászhajó
USS Niantic Victory, hajó
USS Niantic (CVE-46), hajó